Tri Nations 2010 war die 15. Ausgabe des jährlich stattfindenden Rugby-Union-Turniers Tri Nations. Zwischen dem 10. Juli und dem 11. September 2010 fanden neun Spiele statt. Neuseeland gewann das Turnier zum zehnten Mal und blieb als erstes Team überhaupt in allen sechs Begegnungen ungeschlagen. Damit verteidigte man den Bledisloe Cup und gewann den Freedom Cup zurück, während sich Australien die Mandela Challenge Plate sicherte.

Tabelle

Ergebnisübersicht

Spielberichte 
Alle Zeiten sind Ortszeiten

 Nach dem Spiel wurde Bakkies Botha wegen unsportlichen Verhaltens für neun Wochen gesperrt, da er Jimmy Cowan in der ersten Spielminute eine Kopfnuss verpasst hat, was Schiedsrichter Alan Lewis entgangen ist. Dadurch wird er die gesamten Tri Nations 2010 verpassen.

 Während des Spiels sind die All Blacks die Mannschaft mit den meisten erzielten Punkten im internationalen Rugby geworden und verdrängten den bisherigen Führenden Frankreich auf Platz zwei.
 Nach dem Spiel wurde Jean de Villiers wegen eines gefährlichen Tackles an Rene Ranger für zwei Wochen gesperrt, wodurch er das folgende Match der Springboks gegen die Wallabies verpasst.

 Nach dem Spiel wurden zwei Spieler suspendiert:
 Der Südafrikaner Jaque Fourie wurde wegen eines gefährlichen Tackles an Richard Brown für vier Wochen gesperrt und verpasst somit das nächste Match der Springboks gegen die All Blacks.
 Der Australier Quade Cooper wurde wegen eines gefährlichen Tackles an Morné Steyn für zwei Wochen gesperrt, wobei seine bis dahin makellose Disziplin ein begünstigender Faktor war. Cooper fehlt daher bei den ersten beiden Spielen der Wallabies gegen die All Blacks in Melbourne und Christchurch.

 Springbok-Kapitän John Smit wurde der zweite Südafrikaner mit 100 Länderspielen nach Percy Montgomery.
 Das Ergebnis dieses Spiels bedeutete, dass die All Blacks die Ausgabe 2010 von Tri Nations vorzeitig gewonnen hatten.
 Dieses Spiel endete auch mit dem 1000. Sieg der All Blacks (inkl. Nicht-Länderspiele).

 Victor Matfield bestritt sein 100. Länderspiel für Südafrika.

Statistik

Meiste erzielte Versuche 

Quelle: scrum.com

Meiste erzielte Punkte 

Quelle: scrum.com

Weblinks 
 Tri Nations 2010 auf ESPN (englisch)
 All Blacks Tri Nations Website
 Wallabies Tri Nations Website

Einzelnachweise 

Rugby 2010
2010